Magnapaulia est un genre éteint de dinosaures ornithopodes de la famille des hadrosauridés et de la sous-famille des lambéosaurinés ayant vécu au Mexique à la fin du Crétacé supérieur, au sommet du Campanien, il y a environ  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : Magnapaulia laticaudus, décrite tout d'abord sous le nom de Lambeosaurus laticaudus par le paléontologue William J. Morris en 1981, puis attribuée à un nouveau genre, Magnapaulia, par Albert Prieto-Márquez, Luis M. Chiappe et Shantanu Joshi en 2012.

Historique 
 
Le premier fossile de Magnapaulia a été découvert près de El Rosario en Basse Californie au nord-est du Mexique. Il a été extrait entre 1968 et 1974 de la formation géologique d'El Gallo par une équipe conduite par le géologue William J. Morris . En 1981, Morris a nommé l'holotype (LACM 17715) : Lambeosaurus laticaudus. Cependant ce squelette incomplet, avec un crâne partiel, a conduit son inventeur à placer un point d'interrogation devant le nom de genre donné. Cette attribution a néanmoins été acceptée par la plupart des paléontologues jusqu'en 2012.

En 2012, Albert Prieto-Márquez et ses collègues le renomment Magnapaulia laticaudus en se basant sur l'holotype et sur la découverte de nombreux autres squelettes partiels, des os isolés et des empreintes de la peau trouvés juste à côté (à moins de ) de l'holotype.

Étymologie 
Le nom de genre Magnapaulia combine le mot latin magnus, « grand », et le prénom de Paul G. Haaga Jr., le président du conseil d'administration du musée d'histoire naturelle du comté de Los Angeles.

Description 

Magnapaulia laticaudus a été caractérisé par deux autapomorphies :
 les arcs hémaux ou chevrons des vertèbres caudales proximales  sont au moins quatre fois plus longs que la hauteur de leur centra (corps vertébraux) ;
 la base des processus vertébraux des vertèbres caudales distales est fusionnée en une surface concave.

 Magnapaulia pouvait atteindre  de longueur.

Classification 
L'analyse phylogénétique réalisée par les inventeurs du genre a montré sa proximité avec un autre Lambeosaurini du nord de l’Amérique du Nord : Velafrons coahuilensis.

Phylogénie 
En 2013, Albert Prieto-Márquez  réalisent un cladogramme des Lambeosaurinae qui montre la position de Magnapaulia parmi le lambéosaurinés et au sein de la tribu des Lambeosaurini :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Hadrosauridae
 Lambeosaurinae
 Lambeosaurini
 Liste des genres de dinosaures

Hadrosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2012